Kampuchea (wiss. Transliteration Kâmpŭchea, in Westdeutschland amtlich Kamputschea) bezeichnet:

 die Transliteration der Eigenbezeichnung des Königreichs Kambodscha aus der Khmer-Schrift
 Demokratisches Kampuchea, amtliche Staatsbezeichnung Kambodschas 1976–1979 
 Volksrepublik Kampuchea, amtliche Staatsbezeichnung Kambodschas 1979–1989